Го́лосов — русская фамилия.

Известные носители 
 Голосов, Алексей Александрович (1891—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Голосов, Василий Иванович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Голосов, Виктор Федотович (1906—1971) — советский философ, доктор философских наук, профессор.
 Голосов, Григорий Васильевич (род. 1963) — российский политолог.
 Голосов, Дмитрий Николаевич (1903—1960) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Голосов, Лукьян Тимофеевич (1620-е — 1680-е) — думный дворянин, думный дьяк, поэт, переводчик.
 Голосов, Михаил Юрьевич (род. 1977) — белорусский и американский экономист, профессор Чикагского университета, член Эконометрического общества.
 Голосов, Олег Викторович (род. 1934) — советский и российский учёный.
 Голосов, Павел Павлович (1921—1988) — советский русский поэт.
 Голосов, Пантелеймон Александрович (1882—1945) — советский архитектор.
 Голосов, Рудольф Александрович (1927—2022) — вице-адмирал, Герой Советского Союза.

См. также 
 Голосовы — российские дворянские роды.